{| align=right
|

Вандалската война е въоръжен конфликт в годините 533 – 534 между Византийската империя и Вандалското кралство в Северна Африка основано от вандали и алани. В резултат от войната пълководците на император Юстиниан I завладяват територията на кралството в Северна Африка и включват земите му към тези на Източната Римска империя.

Подробно описание на войната е направено от съвременника на тези събития Прокопий Кесарийски, който по него време е секретар на имперския пълководец и военачалник – Велизарий. В есето „За войните“ (Υπέρ των πολέμων), книги 3 и 4 от произведението са озаглавени „Войната с вандалите“.

Художествена литература 
 Робърт Грейвс – Велизарий, исторически роман, изд. „Народна култура“, 1987, София

Войни на Византия
Кралство на вандали и алани